Георгиос Кандилис  Баку, Российская империя, 29 марта 1911 — Париж, Франция, 10 мая 1995) — известный греческий и французский архитектор и градостроитель XX века.

Биография 
Георгиос Кандилис родился в греческой семье 29 марта 1911 года в городе Баку Российской империи.
Отец его был понтийского происхождения из Трапезунда, мать родом с греческого острова Хиос.
В своих детских воспоминаниях Кандилис описывает Октябрьскую революцию и вступление Красной армии в Баку в радужных красках. Однако впоследствии его отец был арестован, мать тяжело заболела и его младший брат умер.
В юношеском возрасте Кандилис с семьёй переехал в Грецию, где получил возможность глубже изучить греческий язык и получил греческое гражданство.
Закончил 3-ю гимназию в афинском районе Колонаки.

Греция 
В период 1931—1936 Кандилис учился на архитектурном факультете Афинского Политехнического университета у преподавателей Анастасиоса Орландоса и Димитриса Пикиониса.

В качестве студента Политехнического университета, Кандилис получил возможность присутствовать при исторических для архитектуры событий, происходивших в зданиях университета.

Известный франко-швейцарский архитектор Ле Корбюзье инициировал проведение международных конгрессов CIAM — съездов современных архитекторов разных стран, объединённых идеей обновления архитектуры.
IV Международный конгресс CIAM был проведен в Афинах в 1933 году, где Градостроительные концепции Корбюзье легли в основу «Афинской хартии», принятой на конгрессе. (В действительности конгресс начался и шёл на борту греческого теплохода «Патрис», во время его перехода из Марселя в Пирей и продолжился и завершился в Афинах.)

После завершения учёбы Кандилис открыл архитектурное бюро на площади Омония и одновременно работал помощником Иоанниса Деспотопулоса в Политехническом университете.
В октябре 1940 года Кандилис был призван в греческую армию и принял участие в греко-итальянской войне.

Франция 

В 1945 году Кандилис был среди 95 греческих интеллектуалов, в основном левых политических убеждений (среди них раненный в боях с англичанами боец студенческой роты «Байрон» Политехнического университета, будущий композитор, Ксенакис, Янис и скульптор Макрис, Мемос), которым Мерлье, Октавий, директор французского института Афин обеспечил стипендию французского правительства и возможность покинуть погружающуюся в гражданскую войну, после британской военной интервенции, Грецию. Кандилис переехал в Париж и вскоре был принят на работу в архитектурное бюро Ле Корбюзье, который доверил ему дирекцию ASCORAL (Ассоциация Строителей Архитектурных Инноваций). Вместе с Ле-Корбюзье, Кандилис принял также участие в проектировании Unité d’Habitation (спутников города Марсель) (1945—1952).

В период 1951—1952, в сотрудничестве с Shadrach Woods и Henri Piot, Кандилис возглавил компанию Atbat-Afrique, с штаб-квартирой в Танжере, и приобрёл всемирную известность, проектируя комплекс жилищ Sémiramis и Nids d’abeille в городе Касабланка.
В 1953 году, в рамках организации IX Международного конгресса CIAM, Георгиос Кандилис, вместе с Джанкарло Де Карло, Альдо ван Эйк, Смитсон Алисон и Смитсон Питер и Shadrach Woods учредил Team X, группу чья деятельность наследовала институт Всемирных конгрессов после их прекращения в 1959 году.

В 1954 году, в сотрудничестве с Alexis Josic и Shadrach Woods, Кандилис открыл бюро в Париже. Вскоре они выиграли конкурс «Operation Million», благодаря которому их бюро получило признание и клиентуру. В последующие 15 лет они были на первой линии архитектурных событий Франции, с такими работами как новый город Мирей (Тулуза) (1961—1971) и расширение города Баньоль-сюр-Сез (1956—1961).
В 1965 году, при участии студентов, Кандилис был избран профессором Парижской высшей школы изящных искусств, в которой продолжал преподавать и после событий мая 1968 года, в то время как многие другие профессора были изгнаны. При этом Кандилис был первым иностранным преподавателем и единственным преподавателем, который не был выпускником этой школы.
Одновременно Кандилис преподаёт лекции и в других университетах Франции и Европы.

В 1969 году его сотрудничество с Josic и Woods прерывается и Кандилис продолжает работать как независимый архитектор во Франции, проектируя замечательные работы, такие как курорты Port-Leucate и Port-Barcarès в регионе Восточные Пиренеи) (1964—1972) и архитектурный факультет в университете города Тулуза (1970).

В 1979 году Кандилис был назначен членом Высшего комитета культуры при французском правительстве.

Кандилис для Греции 
Кандилис неоднократно привлекался греческими правительствами в качестве советника градостроительства.
В 1962 году Кандилис предложил проект перемещения центра Больших Афин в прибрежный столичный район Нео Фалиро.

Кандилис, будучи президентом Европейского культурного центра Дельф, предложил строительство открытого театра, на расстоянии 1 км к востоку от археологической площадки. Идею претворили в жизнь в 2004 году, после смерти Кандилиса, архитекторы Элени Хадзиниколау и Солон Ксенопулос.

Олимпиада в Афинах 
В Греции Кандилис работал в последние годы своей жизни, возглавляя группу подготовки досье «Афины 1996», то есть кандидатуру Афин на проведение Олимпийских игр 1996 года, через 100 лет после проведения первых Олимпийских игр современности в Афинах в 1896 году.

Греция проиграла в финальном голосовании Атланте, что оскорблённые результатом голосования греки сочли победой не Атланты, а Кока-колы.

Кандилис умер 10 мая 1995 года в Париже.

Но на его идеях и работе при подготовке кандидатуры 1996 года были основаны досье кандидатура «Афины 2004». Успех кандидатуры Афин на проведение Олимпийских игр 2004 года был посвящён памяти Кандилиса.

Основные достижения 
 1945—1952 : сотрудник Ле Корбюзье, в проектировании городов спутников Марселя (Лучистый город Марсель).
 1951—1952 : здания «Sémiramis» и «Nids d’abeille» в квартале Carrières centrales города Касабланка.

Архитектурное бюро Candilis-Josic-Woods 

 1955: город «Le village» в Persans (Валь-д’Уаз).
 1956—1961: главный архитектор по расширению города Баньоль-сюр-Сез (Гар (департамент)), по заказу CEA.
 1956—1962 : квартал Emmaüs улица de l'étoile Бобиньи (735 жилищ).
 1957: квартал Пьер-Монтийе в Ле-Блан-Мениле (Сен-Сен-Дени).
 1957—1960: комплекс жилищ и крытый рынок в Bois-Colombes (О-де-Сен).
 1957: квартал Emmaüs в Ольне-су-Буа (Сен-Сен-Дени) (250 жилищ)
 1958—1962: «башни» жилищ на улицах Gabriel-Péri и Célestin-Alphonso в Иври-сюр-Сен (Валь-де-Марн).
 1959: жилые здания по улице Léon-Martine в Шатне-Малабри (О-де-Сен).
 1959—1962: комплекс жилищ «La Viste» в Марселе (1000 квартир).
 1959—1962: роскошные жилые здания «Résidence Vaugirard Mathurin Régnier», по улице Vaugirard и Mathurin Régnier XV округ Парижа.
 1961: комплекс жилищ «Cité du Soleil» в Авиньоне.
 1961—1966: Проектирование зоны городского развития района Mirail в Тулузе.
 1961: проектирование жилищного развития региона Маноск (Альпы Верхнего Прованса), в рамках программы «Patrimoine du XXe siècle»).
 1961—1962: французская начальная школа в Женеве.
 1962: зимний спортивный курорт в Saint-Martin-de-Belleville (Савойя).
 1964: Церковь Богоматери Благовещения в Saint-Julien-l’Ars (Вьенна).
 1964: комплекс жилищ «Le Clos d’Orville» в городе Ним.
 1965: промышленная зона Les Bruyères в городе Севр (О-де-Сен).
 1967—1975: Университет Toulouse II в районе Mirail.
 1969: Свободный университет Берлина.

Личные работы 
 1964—1972: курорты в Порт-Лёкате и в Порт-Баркаресе (Од и Восточные Пиренеи).
 1970: Архитектурный факультет (Тулуза).
 1970: квартал Рю-де-Во в Эзанвиле).
 1972: курорт Парк-Масолен в Рокебрюн — Кап-Мартен (Приморские Альпы (департамент)).
 1975: комплекс жилищ «Résidence de France» в Гавре.

Публикации 
 Recherches sur l’architecture des loisirs, éd. Eyrolles, 1973, 144 p.
 Bâtir la Vie, éd. Stock, 1977, 311 p. ; réédition Infolio, coll. Archigraphy Poche, Gollion, 2012 (auto-rétrospective de son travail)

Примечания

Литература 
 Jürgen Joedicke, Candilis, Josic, Woods, une décennie d’architecture et d’urbanisme, éd. Eyrolles, 1968, 224 p.
 Pierre Granveaud, " Georges Candilis " in Dictionnaire des architectes, éd. Encyclopædia Universalis-Albin Michel, 1999, p. 166—168
 Κανδύλης Γεώργιος, Ζωή και Έργο, Αθήνα, Ερμής, 1985
 Candilis George , Bâtir la vie, Paris, Stock, 1977
 Candilis-Josic-Woods: Une décennie d’architecture et d’urbanisme , Stuttgart, Krämer, 1968

Ссылки 
 Fiche biographique, bibliographie, présentation et inventaire des archives , dans ArchiWebture , base de données du Centre d’archives de l’Ifa (Cité de l’architecture et du patrimoine).
 Liste des projets architecturaux de Candilis répertoriés dans la Base bibliographique Archidoc du Ministère de la culture
 Cité de l’architecture et du patrimoine : Biographie de Georges Candilis
 Αρχεία του Γ.Κανδύλη στο μουσείο Cité de l’architecture et du patrimoineΨηφιακό Αρχείο της ΕΡΤ, Μονόγραμμα: Γεώργιος Κανδύλης, Μέρος 1 
 Ψηφιακό Αρχείο της ΕΡΤ, Μονόγραμμα: Γεώργιος Κανδύλης, Μέρος 2
 Συνέντευξη του Γ.Κανδύλη στο περιοδικό Άνθρωπος + Χώρος,1980 
 Team X Online

Архитекторы Греции
Теоретики градостроительства
Выпускники Афинского политехнического университета
Иммигрировавшие во Францию из Греции